Wonder Boy III kan syfta på:

 Wonder Boy III: Monster Lair, ursprungligen arkadspel från 1988.
 Wonder Boy III: The Dragon's Trap, ursprungligen konsolspel från 1989.